Агарва́л () — индийская фамилия.

Известные носители:
 Агарвал, Анил (род. 1954) — индийский предприниматель, миллиардер.
 Агарвал, Арти (1984—2015) — индийская актриса.
 Агарвал, Ашок Кумар (1941—2014) — индийский оператор и режиссёр.
 Агарвал, Каджал (род. 1985) — индийская актриса.
 Агарвал, Раджеш (род. 1977) — британский предприниматель.

 Агарвала, Адиш (род. 1956) — индийский юрист, писатель и общественный деятель.